Spyker je lahko:

 Spyker (1880–1926), nekdanji nizozemski proizvajalec avtomobilov, kočij in letal
 Spyker Cars, nizozemski proizvajalec avtomobilov
 Spyker F1, nekdanje moštvo v Formuli 1